Schmid est un nom propre germanique.

Patronyme 

 Adolf Schmid (1905-1978), homme politique allemand ;
 Alexander Schmid (1994-), skieur alpin allemand ;
 Alfred Schmid (1851-1920), ingénieur d'origine suisse ayant notamment dirigé les travaux du barrage sur la Seine de Port-Mort (Eure);
  ;
 André Schmid (1836-1914), artiste et photographe suisse ;
 Andi Schmid, skeletoneur autrichien ;
 Andy Schmid (1983-), handballeur suisse ;
 Anthea Schmid (née en 1972), coureuse d'ultra-trail américaine ;
 Anton Schmid (1900-1942), conscrits de la Wehrmacht ;
 Carlo Schmid (1896-1979), homme politique ouest-allemand ;
 Carlo Schmid (pilote) (né en 1990), pilote suisse ;
 Christoph von Schmid (1768-1854), un écrivain allemand ;
 Claudine Schmid (née en 1955), femme politique française ;
 Daniel Schmid (1941-2006), réalisateur suisse d'origine romanche ;
 Erich Schmid (physicien) (1896-1983), métallurgiste autrichien ;
 Erich Schmid (1907-2000), chef d'orchestre et compositeur suisse ;
 Eva Schmid-Kayser, actrice ;
 Flavio Schmid (né en 1980), joueur de football suisse ;
 François Xavier de Schmid (1858-1907), rentier et député lorrain au Reichstag ;
 Franz Schmid (1905-1992), alpiniste allemand, frère de Toni Schmid ;
 Günther Schmid (né en 1942), économiste et politologue allemand ;
 Hannes Paul Schmid (né en 1980), skieur alpin italien ;
 Hans Schmid (1898-?), joueur professionnel allemand de hockey sur glace ;
 Harald Schmid (né en 1957), ancien athlète allemand ;
 Heidi Schmid (née en 1938), fleurettiste allemande ;
 Heinrich Schmid (1921-1999), linguiste suisse ; 
 Heinrich Kaspar Schmid (1874-1953), compositeur allemand ;
 Helmut Schmidt (1918-2015), homme politique allemand ;
 Helmut Schmid (1925-1992), acteur allemand ;
 Isabella Schmid (1970-), actrice suisse ;
 Jacob Schmid (1994-), coureur cycliste australien ;
 Jan Schmid (né en 1983), spécialiste norvégien du combiné nordique d'origine suisse ;
 Johannes Schmid (né en 1973), cinéaste allemand ;
  ;
 Julia Schmid, kayakiste autrichienne ;
  ;
 Kristian Schmid (né en 1974), acteur australien ;
 Kurt Schmid (1932-2000), rameur suisse ;
 Kyle Schmid (né en 1984), acteur canadien ;
 Lothar Schmid (1928-2013), joueur d'échecs allemand ;
 Lucile Schmid (née en 1962), femme politique française ;
 Manfred Schmid (né en 1944), ancien lugeur autrichien ;
 Manuel Schmid (né en 1993), skieur alpin allemand ;
 Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (née en 1957), femme politique française ;
  ;
 Mathias Schmid (1835-1923), peintre autrichien ;
 Mauro Schmid (né en 1999), coureur cycliste suisse ;
 Max Schmid (19?-20?), rameur suisse ;
  ;
 Nils Schmid (né en 1973), homme politique allemand ;
 Odilo Schmid (né en 1945), homme politique suisse ;
 Peter Schmid, (né en 1941), homme politique suisse ;
 Peter Schmid (né en 1898), skieur suisse ;
 Peter Schmid (né en 1940), politicien suisse ;
 Philipp Schmid (né en 1986), skieur alpin allemand ;
 Res Schmid (né en 1958), personnalité politique suisse ;
 Romano Schmid (2000-), footballeur autrichien ;
 Samuel Schmid (né en 1947), homme politique suisse ;
 Sigi Schmid (1953-2018), entraîneur de football allemand ;
  ;
 Tommy Schmid (1988-), spécialiste du combiné nordique suisse ;
 Toni Schmid (1909-1932), alpiniste allemand, frère de Franz Schmid ;
 Werner Schmid (1898-1981), personnalité politique suisse ;
 Wilhelm Schmid (1889-1934), homme politique allemand ;
 Wilhelm Eduard Schmid (1893-1934), critique musical allemand.

Éditeur 
 F.X. Schmid, éditeur de jeux de société et de puzzles basé en Allemagne

Référence

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme suisse